Александр Симчевич (; 15 февраля 1987, Крушевац, СФРЮ) — сербский футболист, защитник.

Карьера 
Юношей начал играть в молодёжном составе футбольного клуба ФК «Зупа» Александровац. В 16 лет уехал в столицу и начал карьеру в 2004 году в белградском ОФК, где за два года сыграл всего 9 матчей. Был дважды отправлен в аренду в «Мачву» из Шабаца, где сыграл только одну игру и в «Динамо» (Вране), где за год сыграл 22 матча и забил 2 гола. В 2007 перешёл в «Хайдук» из Кулы, но там сыграл всего 2 матча. Потом Симчевич вернулся в «Динамо», где за год сыграл 29 матчей и дважды поразил ворота соперников.

Летом 2009 года ему предложил контракт клуб из Боснии сараевский «Олимпик». Но через полгода Симчевич вернулся в Сербию, в «Ягодину» (14-1).

Летом 2010 уехал на два года в Россию, в клуб ФНЛ «Мордовия» из Саранска. Дебютировал 2 августа против омского «Иртыша». В том сезоне его команда заняла 6 место, а серб закрепился в «Мордовии», за полгода сыграв 15 матчей. В следующем сезоне он сыграл 30 матчей и забил три гола. чем помог клубу стать чемпионом ФНЛ сезона 2011/12 и перейти в Российскую Премьер-лигу.

В конце 2012 года Симчевич подписал двухлетний контракт с чемпионом Казахстана — карагандинским «Шахтёром». Здесь он сумел с командой выиграть два кубка, причём в Кубке Казахстана 2013 защитник сумел забить два гола — «Кайрату» и «Иртышу». Но в конце 2014 года в клубе начался разлад, ушёл тренер Виктор Кумыков в «Ордабасы» и позвал с собой и Симчевича.

В сезоне 2015 года Симчевич хорошо себя проявил (4 гола за 31 матч) и новый тренер «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов продлил с ним договор ещё на год.

Достижения

Командные 
 «Мордовия»
 Победитель первенства Футбольной национальной лиги России (1): 2011/12
 «Шахтёр»
 Обладатель Кубка Казахстана (1): 2013
 Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2013
 «Ордабасы»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (1): 2017

Личные 
 В списке 33 лучших футболистов казахстанской Премьер-Лиги (1): № 2 (2013)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте ФК «Мордовия»
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Мачва»
Игроки ФК «Хайдук» Кула
Игроки ФК «Олимпик» Сараево
Игроки ФК «Ягодина»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Тараз»